L'Ostrobotnie, région de Finlande, est subdivisée en 17 municipalités.

Généralités 
Les 17 municipalités sont regroupées en 4 sous-régions : Côte de sud-est Botnie , Jakobstad ,  Kyrönmaa et  Vaasa.

Jakobstad, Kaskinen, Kristinestad, Närpes, Nykarleby et Vaasa ont le statut de villes.

Du point de vue de la langue, les municipalités d'Ostrobotnie ont des statuts divers :
 Korsnäs, Larsmo et Närpes sont unilingues suédois.
 Jakobstad, Korsholm, Kristinestad, Kronoby, Malax, Nykarleby, Oravais, Pedersöre et Vörå-Maxmo sont bilingues finnois/suédois, avec le suédois majoritaire
 Kaskinen et Vaasa sont bilingues finnois/suédois, avec le finnois majoritaire
 Isokyrö, Laihia et Vähäkyrö sont unilingues finnois.

Liste

Annexes

Liens internes 
 Ostrobotnie
 Municipalités de Finlande

Liens externes